Тропеолины — химические вещества, относящиеся к классу моноазокрасителей.

Номенклатура 

К тропеолинам относятся несколько веществ:
 Тропеолин 0 (натриевая соль 4-(2,4-дигидроксифенилазо)бензолсульфокислоты, резорциновый жёлтый, хризоин)

 Тропеолин 00 (натриевая соль 4-(4-анилинофенилазо)бензолсульфокислоты, дифениламиновый оранжевый, оранж IV, прочный жёлтый, анилиновый жёлтый, кислотный оранжевый 5)

 Тропеолин 000 (натриевая соль 4-(4-гидрокси-1-нафтилазо)бензолсульфокислоты, оранжевый I, α-нафтоловый оранжевый)

 Тропеолин Ж (натриевая соль 3-(4-анилинофенилазо)бензолсульфокислоты, метаниловый жёлтый, виктория жёлтый)

Свойства 

Тропеолины являются кристаллическими веществами, хорошо растворимыми в воде и плохо растворимыми в этаноле (кроме тропеолина 0, хорошо растворимого в этаноле):

Химические свойства тропеолинов такие же, как и у других азокрасителей.

Получение и применение 
Тропеолины синтезируют диазотированием сульфаниловой кислоты и дальнейшей реакцией азосочетания полученного продукта с резорцином (тропеолин 0), дифениламином (тропеолин 00) или α-нафтолом (тропеолин 000). Тропеолины используют как кислотно-основные индикаторы и для фотометрического определения некоторых металлов.

Литература 
 
 

Кислотно-основные индикаторы
Азокрасители